Blijf bij mij (Ruth Jacott), een Nederlands nummer van Ruth Jacott uit 1993, vooral bekend van de liveversie met Paul de Leeuw
Blijf bij mij (Dit zijn voor mij de allermooiste uren), een Nederlands nummer van André Hazes en Gerard Joling uit 2007
Blijf bij mij (Ronnie Flex & Maan), een Nederlands nummer van Ronnie Flex en Maan uit 2017
Blijf bij mij (Volumia!), een Nederlands nummer van Volumia! uit 1999